Skripkin (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Aleksej Timofejevitsj Skripkin (1913-1974) - Sovjetleraar en museoloog, directeur van het Museum of the History of Cosmonautics
 Vladimir Aleksejevitsj Skripkin (1939-2020) - Russische schrijver 
 Anatoli Stepanovitsj Skripkin (1940-2021) - Sovjet- en Russische archeoloog, doctor in de historische wetenschappen, professor
 Nikolaj Kirillovitsj Skripkin (1947-2006) - Sovjet-parachutist, 14-voudig wereldrecordhouder
 Artur Gennadijevitsj Skripkin (1968) - Sovjet- en Russische gewichtheffer, Europees kampioen vanaf 1994
 Michail Sergejevitsj Skripkin (1968) - Russische journalist, fotograaf, boekuitgever